A Bruniales a valódi kétszikűek (eudicots) egyik rendje, 2 családdal és 14 nemzetséggel, melyek a fokföldi flórabirodalomban, Közép- és Dél-Amerikában találhatók meg. Fás szárú, örökzöld növények tartoznak ide. Csak 2008-ban írták le, amikor egy rendszertani munkában úgy találták, hogy a Bruniaceae és a Columelliaceae egymás testvércsoportjai. Az APG II-rendszerben még az euasterids II rendbe nem sorolt két családot (a Columelliaceae-ről korábban opcionálisan leválasztható Desfontainiaceae-t immár önálló családként el nem ismerve) az APG III-rendszer a Bruniales rendbe sorolta, ami az Apiales testvércsoportja, az asterids klád tagja.

Az asterids leszármazási fájában az APG III szerint a következőképp foglal helyet:

Jegyzetek

Fordítás 

 

Asterids
Növényrendek